Gierałtowice (gemeente)
 Gierałtowice (Silezië)
 Gierałtowice (Klein-Polen)